Стратулат — фамилия. Известные носители:

 Стратулат, Георгий Никонорович (род. 1976) — молдавский и украинский футболист, полузащитник.
 Стратулат, Наталья (род. 1987) — молдавская легкоатлетка, метательница диска.